Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Daring, daring signifiant « audacieux » :
 le , un brick de 12 canons de la classe Archer en service de 1804 à 1813 ;
 le , un brick de 12 canons en service de 1844 à 1864 ;
 le , un sloop de classe Fantome portant 4 canons lancé en 1874 et démoli en 1889 ;
 le , un destroyer de  en service de 1893 à 1912 ;
 le  aurait dû s'appeler Daring mais il est renommé un an avant son lancement ;
 le , un destroyer de classe D lancé en 1932 et coulé en 1940 ;
 le , un destroyer de classe Daring lancé en 1949 et démoli en 1971 ;
 le , un destroyer de Type 45 lancé en .

Daring